Gouvernements italiens dirigés par Alcide De Gasperi :

 Gouvernement De Gasperi I 
 Gouvernement De Gasperi II 
 Gouvernement De Gasperi III 
 Gouvernement De Gasperi IV 
 Gouvernement De Gasperi V 
 Gouvernement De Gasperi VI 
 Gouvernement De Gasperi VII 
 Gouvernement De Gasperi VIII